Little Wind River ist der Name folgender Flüsse:

 Little Wind River (Washington), Nebenfluss des Wind River im US-Bundesstaat Washington 
 Little Wind River (Wyoming), Nebenfluss des Wind River in Wyoming (USA) 
 Little Wind River (Yukon), Nebenfluss des Wind River im Yukon-Territorium (Kanada)